Габриеле Воман () е германска писателка, поетеса, автор на радиопиеси.

Биография 
Габриеле Воман е родена в семейство на пастор. Бащата служи в Дармщат. Като ученичка в интернат Габриеле Воман полага извънредна матура. От 1951 до 1953 г. следва четири семестъра – без да завърши – германистика, англицистика, музикознание и философия във Франкфуртския университет. Работи като учителка в основно и професионално училище. През 1953 г. се жени за германиста Райнер Воман и от 1956 г. живее като писателка в Дармщат, където умира на 83-годишна възраст.

Творчество 
През 60-те години Габриеле Воман участва в срещите на свободното литературно сдружение Група 47. Нейното творчество има характера на продължаваща хроника за личния живот, за конфликтите и нараняванията, които се прикриват зад фасадата на всекидневието, като героите ѝ често са от заможна среда.

Габриеле Воман е успешен автор, книгите ѝ са преведени на 15 езика. Най-големият ѝ успех сред читателите, преди всичко във ФРГ, е публикуваният през 1974 роман Паулинхен бе сама вкъщи, който претърпява 20 издания и е екранизиран през 1981 г.

Воман е една от най-изявените немскоезични писателки в областта на краткия разказ. За пет десетилетия публикува повече от 600 разказа.

Библиография

Романи 
 Jetzt und Nie, 1958
 Abschied für länger, 1965
 Ernste Absicht, 1970
 Paulinchen war allein zu Haus, 1974
 Schönes Gehege, 1975
 Ausflug mit der Mutter, 1976
Излет с майка ми, изд.: Народна култура, София (1979), прев. Недялка Попова
 Frühherbst in Badenweiler, 1978
Ранна есен в Баденвайлер, изд.: Народна култура, София (1984), прев. Ралица Абрашева
 Ach wie gut daß niemand weiß, 1980
 Das Glücksspiel, 1981
 Der Flötenton, 1987
 Bitte nicht sterben, 1993
 Aber das war noch nicht das Schlimmste, 1995
 Das Handicap, 1996
 Das Hallenbad, 2000
 Abschied von der Schwester, 2001
 Schön und gut, 2002
 Hol mich einfach ab, 2003

Разкази 
 Mit einem Messer, zwei Erzählungen, 1958
 Sieg über die Dämmerung, Erzählungen, 1960
 Trinken ist das Herrlichste, Erzählungen, 1963
 Erzählungen, 1966
 Die Bütows, Erzählung, 1967
 Große Liebe und andere Liebesgeschichten von heute, 1968
 Ländliches Fest und andere Erzählungen, 1968
 Sonntag bei den Kreisands, Erzählungen, 1970
 Treibjagd, Erzählungen, 1970
 Alles für die Galerie, Erzählungen, 1972
 Übersinnlich, Erzählung, 1972
 Habgier, Erzählungen, 1973
 Dorothea Wörth, Erzählung, 1975
 Ein Fall von Chemie, Erzählung, 1975
 Ein unwiderstehlicher Mann, 1975
 Endlich allein, endlich zu zwein, 1976
 Alles zu seiner Zeit, Erzählungen, 1976
 Böse Streiche und andere Erzählungen, 1977
 Nachrichtensperre. Ausgewählte Erzählungen, 1978
 Das dicke Wilhelmchen, 1978
 Die Nächste bitte, Erzählung, 1978
 Streit, Erzählungen, 1978
 Knoblauch am Kamin, Erzählung, 1979
 Paarlauf, Erzählungen, 1979
 Ausgewählte Erzählungen aus zwanzig Jahren, 1979
 Guilty, Erzählung, 1980
 Violas Vorbilder, Erzählung, 1980
 Vor der Hochzeit, Erzählungen, 1980
 Wir sind eine Familie, Erzählungen, 1980
 Ein Mann zu Besuch, Erzählungen, 1981
 Ein günstiger Tag, Erzählungen, 1981
 Komm donnerstags, Erzählungen, 1981
 Stolze Zeiten, Erzählungen, 1981
 Einsamkeit, Erzählungen, 1982
 Das Trugbild, Erzählung, 1982
 Der kürzeste Tag des Jahres, Erzählungen, 1983
 Goethe hilf, Erzählungen, 1983
 Verliebt, oder?, Erzählungen, 1983
 Der Kirschbaum, Erzählung, 1984
 Bucklicht Männlein, Erzählungen, 1984
 Der Irrgast, Erzählungen, 1985
 Begegnung mit zwei Eichen, Erzählung, 1985
 Gesammelte Erzählungen aus dreißig Jahren, Band 1 bis 3, 1986
 Der siebzigste Geburtstag, Erzählung, 1986
 Ein russischer Sommer, Erzählungen, 1988
 Kassensturz, Erzählungen, 1989
 Er saß in dem Bus, der seine Frau überfuhr, Erzählungen, 1991
 Alles an seinem Ort, Erzählung, 1992
 Das Salz bitte. Ehegeschichten, 1992
 Wäre wunderbar; am liebsten sofort, Erzählungen, 1994
 Die Schönste im ganzen Land. Frauengeschichten, 1995
 Vielleicht versteht er alles, Erzählungen, 1997
 Bleibt doch über Weihnachten, Erzählungen, 1998
 Schwestern, Erzählungen, 1999
 Frauen machens am späten Nachmittag. Sommergeschichten, 2000
 Frauen schauen aufs Gesicht, Erzählungen, 2000
 Goldene Kniekehlen, Prosa, 2002
 Umwege, Erzählung, 2003
 Fahr ruhig mal 2. Klasse. Geschichten von unterwegs, Erzählungen, 2004
 Scherben hätten Glück gebracht, Erzählungen, 2006
 Schwarz und ohne alles, Erzählungen, 2008
 Wann kommt die Liebe, Erzählungen, 2010
 Eine souveräne Frau. Die schönsten Erzählungen, 2012

Стихотворения 
 So ist die Lage, 1974
 Grund zur Aufregung, 1978
 Ich weiß das auch nicht besser, 1980
 Komm lieber Mai, 1981
 Ausgewählte Gedichte 1964 – 1983, 1983
 Passau, Gleis 3, 1984
 Der Lachanfall, 1986
 Das könnte ich sein. Sechzig neue Gedichte, 1989
 Ein glücklicher Tag, 1990
 Der Kleine von meiner Partei, 1992
 Im Kurpark von Aachen, 2012

Есеистика 
 Eine gewisse Zuversicht. Gedanken zum Diesseits, Jenseits und dem lieben Gott, 2012
 Sterben ist Mist, der Tod aber schön. Träume vom Himmel, 2011
 Schreiben müssen. Ein Arbeitstagebuch, 1991
 Fensterblicke, Essay, 1989
 Darmstadt. Unterwegs gehöre ich nach Haus, Tagebuch, 1986
 Meine Lektüre. Aufsätze über Bücher, 1980

Радиопиеси 
 Komm donnerstags, 1964
 Die Gäste, 1965
 Norwegian wood, 1967
 Der Fall Rufus. Ein Elternabend, 1969
 Kurerfolg, 1970
 Der Geburtstag, 1971
 Tod in Basel, 1972
 Mehr oder weniger kurz vor dem Tode, 1974
 Der Nachtigall fällt auch nichts Neues ein, 1977
 Wanda Lords Gespenster, 1978
 Hilfe kommt mir von den Bergen, 1980
 Hebräer 11,1, 1981
 Das hochgesteckte Ziel, 1983
 Glücklicher Vorgang, 1985
 Ein gehorsamer Diener, 1987
 Es geht mir gut, ihr Kinder, 1988
 Drück mir die Daumen, 1991
 In Odessa nämlich, 1992
 Der Mann am Fenster, 1994
 Treffpunkt Wahlverwandtschaft, 1996
 Besser als liegen ist tot sein, 1996
 Vanilleeis ist besser als der Tod, 1997
 Daphne lebt hier nicht mehr, 1997
 Direct Call, 1997
 Der Tag, an dem der Schornsteinfeger kommen sollte, 1999
 Alle genießen die Party. Monolog, 2002
 Exit, 2002
 Der Dolly-Gag, 2002
 Der Lonely Women Club, 2004
 Die Kinder kommen, 2005
 Café Caledonia, 2006
 Wir machen es morgen, 2008
 Der Vater meines Vaters, 2010
 Ich bin ja schon zu Hause, 2011

Награди и отличия 
 1965: Funkerzählerpreis des SDR
 1965: „Награда Георг Макензен“
 1967/68: Villa-Massimo-Stipendium
 1969: Deutscher Kurzgeschichten-Preis der Stadt Neheim-Hüsten
 1971: „Бременска литературна награда“
 1980: „Федерален орден за заслуги“ I степен
 1980: Hörspiel des Monats
 1981: Deutscher Schallplattenpreis
 1982: Johann-Heinrich-Merck-Ehrung der Stadt Darmstadt
 1983: Poetikdozentur der Universität Augsburg
 1985: Mainzer Stadtschreiber
 1988: „Хесенска културна награда“
 1988: Poetikdozentur der Universität Mainz
 1992: „Литературна награда на Фондация „Конрад Аденауер““
 1994: Montblanc-Literaturpreis
 1997: Голям „Федерален орден за заслуги“
 2002: Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg
 2003: Silberne Verdienstplakette der Stadt Darmstadt

През 2017 г. улица в Дармщат е наречена на името на Габриеле Воман

Бележки

Външни препратки 

  Биографични данни за Габриеле Воман в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Габриеле Воман в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Габриеле Воман в Немската дигитална библиотека
  Габриеле Воман в Die LYRIKwelt
  Габриеле Воман в Personensuche
  

Германски романисти
Германски есеисти
Германски поети
Писателки
Група 47
Носители на литературни награди
Носители на литературни награди на Германия
Носители на Бременска литературна награда
Носители на „Федерален орден за заслуги“
Родени в Дармщат
Починали в Дармщат